Азар () — девятый месяц иранского календаря, состоит из 30 дней. В григорианском календаре соответствует 22 ноября — 21 декабря.

Этимология 
Большая часть месяцев в иранском календаре носят имена зороастрийских божеств. Название Азар происходит от имени божества огня Атар.

Праздники 
 9 азар — Праздник Азарган, праздник имени Азар
 30 азар — Праздник зимнего солнцестояния, Ялда

Отмечаемые события и чествования 
 16 азар — День студента

Примечания

Ссылки 
 Официальный календарь Ирана 

Месяцы иранского календаря